Il singolare del Hall of Fame Tennis Championships 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Il detentore del torneo era Lleyton Hewitt ma ha deciso di prendere parte ai quarti di finale di Coppa Davis. Rajeev Ram ha vinto il titolo battendo in finale Ivo Karlović per 7–65, 5–7, 7–62.

Teste di serie

  John Isner (primo turno)
  Ivo Karlović (finale)
  Bernard Tomić (primo turno) 
  Jack Sock (semifinale)

  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Steve Johnson (secondo turno)
  Tim Smyczek (primo turno)

Wildcard 

  Tommy Haas (primo turno)
  Noah Rubin (primo turno)

  Bernard Tomić (primo turno)

Qualificati 

  Adrien Bossel (primo turno)  
  Matthew Ebden (primo turno)  

  Jan Hernych (quarti di finale, ritirato)
  Ante Pavić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
Tabellone

Hall of Fame Tennis Championships 2015
ATP World Tour 2015